Kuusjärvi peut désigner, entre-autres:

 Outokumpu, jusqu'en 1967 nommée Kuusjärvi, une ville de Carélie du Nord
  Kuusjärvi, village et ancienne agglomération d'Outokumpu
  Kuusjärvi, un village d'Eno, Joensuu
 Kuusjärvi, nom de famille

Lacs 
 
  Kuusjärvi, Lac à Hämeenlinna
  Kuusjärvi, lac à Jämsä
  Kuusjärvi, lac à Muurame
  Kuusjärvi, lac à Suodenniemi, Sastamala
  Kuusjärvi, lac à Kämmenniemi, Tampere
  Kuusjärvi, lac à Ylöjärvi 
 Vähä Kuusjärvi, un lac à Kämmenniemi, Tampere